

Persone 
 Monique Pelletier (1926) – politica francese
 Monique Pelletier (1934-2020) – storica francese
 Monique Pelletier (1969) – sciatrice statunitense